Mika Strömberg, finski hokejist, * 28. februar 1970, Helsinki, Finska.

Strömberg je v finski ligi igral za klube Jokerit Helsinki, Urheilukoulu, SaiPa Lappeenranta, Vantaa HT, HPK Hämeenlinna in KalPa Kuopio. S klubom Jokerit Helsinki je štirikrat osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezonah 1991/92, 1993/94, 1995/96 in 1996/97. Leta 1990 je bil kot 211. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. Ob tem je igral še za klube HC Fribourg-Gottéron in EHC Chur v švicarski ligi ter Djurgårdens IF v švedski ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. 

Leta 2011 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 87/88
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 33
| 9
| 10
| 19
|
| 32
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
|
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 39
| 6
| 12
| 18
| +25
| 62
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 16
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 3
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 42
| 2
| 15
| 17
| -5
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Urheilukoulu
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 9
| 4
| 6
| 10
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 4
| 16
| 20
| +13
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 36
| 7
| 14
| 21
| +28
| 32
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +9
| 16
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 16
| 2
| 5
| 7
| +1
| 6
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| 0
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vantaa HT
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 17
| 8
| 25
| +7
| 53
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| +3
| 8
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +8
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 15
| 25
| 40
| +13
| 52
|
| 11
| 5
| 5
| 10
| +8
| 10
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +9
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 15
| 12
| 27
| +18
| 83
|
| 11
| 1
| 11
| 12
| +15
| 10
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 95/96
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| +4
| 4
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 47
| 11
| 31
| 42
| +20
| 38
|
| 9
| 4
| 5
| 9
| +11
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 38
| 7
| 11
| 18
| +5
| 56
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| -1
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 30
| 4
| 15
| 19
| +6
| 32
|
| 3
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 35
| 8
| 15
| 23
|
| 24
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| EHC Chur
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 37
| 4
| 17
| 21
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
| 3
| 7
| 10
|
| 35
|-
| EHC Chur
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 42
| 6
| 21
| 27
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Švicarska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 02/03
|
| 45
| 2
| 14
| 16
| +4
| 26
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +2
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 24
| 6
| 0
| 6
| 0
| 24
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -4
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 44
| 1
| 6
| 7
| +4
| 16
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 34
| 2
| 11
| 13
| -4
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 06/07
|
| 52
| 3
| 6
| 9
| -8
| 46
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|-
| HPK Hämeenlinna
| Evropski pokal
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 07/08
|
| 24
| 1
| 11
| 12
| +11
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 07/08
|
| 26
| 2
| 15
| 17
| -6
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 08/09
|
| 55
| 5
| 22
| 27
| +14
| 86
|
| 12
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 09/10
|
| 48
| 6
| 12
| 18
| 
| 69
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1091
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 381
| bgcolor="#7FFF00" | 557
| bgcolor="#7FFF00" | +205
| bgcolor="#7FFF00" | 1214
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 169
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | +46
| bgcolor="#7FFF00" | 155
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Urheilukoulu
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Vantaa HT
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti EHC Chur
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti KalPa Kuopio
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih